Ol'ga Michajlova (n. 1981) – sciatrice russa
 Ol'ga Michajlova (n. 1985) – atleta russa
 Ol'ga Il'inična Michajlova (n. 1967) – cestista russa